В парному розряді жіночого тенісного турніру St. Petersburg Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Олена Брюховець і Наталія Медведєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Ізабель Демонжо і Джо Дьюрі 7–5, 6–3.

Сіяні пари 

 Ізабель Демонжо /  Джо Дьюрі (фінал)
 Олена Брюховець /  Наталія Медведєва (чемпіонки)

 Ivana Jankovska /  Ева Меліхарова (півфінал)
 Донна Фейбер /  Енн Гендрікссон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Moscow Ladies Open